Futbol Club Ordino é um clube de futebol da Andorra. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Ordino